Biserica de lemn din Bogdănești, Suceava se poate referi la:

 Biserica de lemn Sfinții Voievozi din Bogdănești, construită în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în satul Bogdănești din comuna omonimă, județul Suceava
 Biserica de lemn Pogorârea Sfântului Duh din Bogdănești, construită la mijlocul secolului al XX-lea în satul Bogdănești din comuna omonimă, județul Suceava